Onderdistrict in Indonesië
 Plumpang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Plumpang (Plumpang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Plumpang (Sukodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java